Patrick Stephan Kluivert (Amsterdam, 1. srpnja 1976.), je bivši nizozemski nogometaš i trener surinamskog podrijetla. Njegov otac, bivši profesionalni nogometaš, rođen je u Surinamu, a njegova majka u Curaçaou. Trenutačno je Kluivert trener nogometne reprezentacije Curaçaoa.

Karijera 

Nizozemski nogometaši
Nizozemski nogometni treneri
Nogometaši Ajaxa
Nogometaši Barcelone
Nogometaši Lillea O.S.C.
Nogometaši A.C. Milana
Nogometaši Newcastle Uniteda
Nogometaši PSV-a
Nogometaši Valencije C.F.